Måsholmen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Måsholmen, Kimitoön, Åboland,  (16 ha)
 Måsholmen, Raseborg, Nyland,  (3 ha)
 Måsholmen, Borgå, Nyland,  (4 ha)
 Måsholmen, Lovisa, Nyland,  (1 ha)

Sverige 

1. Måsholmen (ö i Lilla Värtan, Stockholms län)

Se även
Måsholm
Måsholmarna
Måsaholmen

Robotskapade Finlandförgreningar